L'Espace Musical est une école de musique spécialisée dans la petite enfance et la recherche pédagogique, au statut d'association à but non lucratif et située à Genève. Elle compte actuellement 450 élèves et une vingtaine de professeurs. Sa démarche pédagogique est basée sur le jeu, l'imaginaire et l'improvisation et place l'enfant au centre du processus d'apprentissage.

Démarche pédagogique 

L’Espace Musical a pour objectif principal de considérer la musique comme une valeur formative de la personne. La musique développe autant les capacités d’expression, de création, de socialisation d’un individu que ses capacités musicales ou instrumentales.

Il est reconnu à l’heure actuelle, que les premières années de la vie sont décisives dans la construction et le développement de la personnalité, aussi bien sur le plan intellectuel qu’émotif ou affectif. C’est pour cette raison qu’il nous semble primordial de pouvoir offrir des espaces de musique aux enfants dès que possible, et ce, bien avant leur entrée dans la vie scolaire.

Partir du monde non verbal de l'enfant, continuer à développer et à enrichir ce domaine du son déjà très investi par l’enfant pour peu à peu le socialiser et le codifier afin d’entrer dans le domaine de la musique proprement dite, telle est la démarche adoptée par l’Espace Musical.

Lien externe 
 Site de l'association

Éducation de la petite enfance
Geneve
Enseignement dans le canton de Genève
Association ou organisme dans le canton de Genève
Musique dans le canton de Genève